Qingartaq bezeichnet:
 Qingartaq (Berg, Maniitsoq, nördlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qingartaq (Berg, Maniitsoq, südlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qingartaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qingartaq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland